Municipio de Poland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Poland (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Poland (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Poland (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.